Stockmann steht für:

 Stockmann (Unternehmen), finnische Warenhauskette
 Stockmann Helsinki, größtes Warenhaus der Nordischen Länder
 Gebrüder Stockmann, deutsches Orgelbauunternehmen
 Gasfeld Stockmann in der Barentssee
 Stockmann Schokolade in Hamburg; siehe Rowntree’s
 Stockmann – Kleines Stöckchen auf großer Reise, britischer Animationsfilm von  Jeroen Jaspaert 

Stockmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Stockmann (1872–1950), Schweizer Jesuit und Literaturwissenschaftler
 Andreas Stockmann (* 1962), österreichischer Kampfkunst-Trainer
 August Cornelius Stockmann (1751–1821), deutscher Jurist, Dichter und Hochschullehrer
 Carl Oswald Stockmann (* 1809), Arzt und 1848 Anführer der bewaffneten Aufständischen im Kreis Eckartsberga
 Erasmus Stockmann (1544–1608), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Erich Stockmann (1926–2003), deutscher Musikethnologe
 Erich Stockmann (Jurist) (1893–1973), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat und Richter
 Friederike Stockmann (* 1957), deutsche evangelische Theologin, Unternehmerin, Richterin am Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt
 Friederun Stockmann (1891–1973), deutsche Hundezüchterin
 Fritz Fischer-Stockmann (1914–1996), Schweizer Forstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Gabriela Stockmann (* 1959), österreichische Journalistin und Autorin
 Georg Franz Heinrich Stockmann (1825–1906), deutsch-finnischer Geschäftsmann
 Herbert Stockmann (1913–1947), deutscher Maler und Grafiker
 Hermann Stockmann (1867–1938), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 Hermann Wilhelm Stockmann (1848–1924), deutscher Regierungspräsident und Politiker, MdR
 Jaap Stockmann (* 1984), niederländischer Hockeyspieler
 Jessica Stockmann (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Joachim Stockmann (1592–1653), deutscher Arzt, Philosoph und Physiker
 Johann Wilhelm Stockmann (1788–1866), deutscher Fabrikant und Unternehmensgründer (Lackwarenmanufaktur) 
 Klaus Stockmann (1938–2014), deutscher Boxer
 Martin Stockmann (* 1970), deutscher Viszeralchirurg
 Nis-Momme Stockmann (* 1981), deutscher Regisseur und Dramatiker
 Paul Joachim Stockmann (1627–1688), deutscher Mediziner 
 Paulus Stockmann (1603–1636), deutscher Theologe 
 Reinhard Stockmann (* 1955), deutscher Soziologe
 Rudolf Stockmann († 1622), niederländischer Bildhauer
 Steffen Stockmann (* 1976), deutscher Fußballspieler
  
 Ulrich Stockmann (* 1951), deutscher Europapolitiker (SPD)
 Wilhelm Stockmann (1848–1910), deutscher Bürgervorsteher
 Wladimir Borissowitsch Stockmann (1909–1968), russischer Ozeanograph

Stockmann ist der Name folgender Orte:
 Stockmann (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Stockmann (Neuötting), Ortsteil von Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Stockman
 Stöckmann